Dennis Quaid – attore statunitense
 Jack Quaid – attore statunitense
 Randy Quaid – attore statunitense